Ли́пно () — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721884001. Население по переписи 2001 года составляет 1976 человек. Почтовый индекс — 45212. Телефонный код — 3365. Занимает площадь 43,053 км².

Адрес местного совета 
45212, Волынская область, Киверцовский н, с.Липно, Школьная, 1а

Ссылки 
 Липно на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Киверцовского района